

Geografia

Austria 
 Johnsdorf – frazione di Fehring, città nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)
 Johnsdorf-Brunn – ex comune ora frazione di Fehring, città nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)

Polonia 
 Johnsdorf – antico nome tedesco di Janowa, frazione del comune di Otmuchów nel distretto di Nysa (Opole)
 Johnsdorf – antico nome tedesco di Janówek, frazione del comune di Jeżów Sudecki nel distretto di Jelenia Góra (Bassa Slesia)
 Johnsdorf – antico nome tedesco di Janowiec, frazione del comune di Małomice nel distretto di Żagań (Lubusz)

Repubblica Ceca 
 Johnsdorf – antico nome tedesco di Janov u Litvínova, frazione del comune di Litvínov nel distretto di Most (Ústí nad Labem)
 Johnsdorf – antico nome tedesco di Janovice v Podještědí, comune nel distretto di Liberec (Liberec)

Pagine correlate 
Jonsdorf – comune tedesco nel circondario di Görlitz (Sassonia)